Choustník má více významů:

 Choustník — obec v okrese Tábor
 Choustník (hrad) — zřícenina hradu nedaleko obce
 Choustník (přírodní rezervace) — chráněné území, jehož součástí je i zřícenina hradu
 Choustník (Křemešnická vrchovina) – vrchol v Křemešnické vrchovině